Hermogène (en grec ancien  / Hermogénês) est un nom d'origine grecque, donné à un fils par des parents qui souhaitaient le mettre sous la protection du dieu Hermès. Plusieurs personnages historiques portent ce nom :
 Hermogène, philosophe grec du , disciple de Socrate ;
 Hermogène, urbaniste et architecte grec du III- ;
 Hermogène le Magicien, adversaire de saint Jacques et converti par lui () ;
 Hermogène de Smyrne, médecin erasistratique, historien, et géographe () ;
 Hermogène de Tarse, rhéteur prodige quasi légendaire (fin du ) ;
 Hermogène, théologien dont les thèses ont été combattues par Tertullien (début du ) ;
 Hermogène, jurisconsulte romain, qui vivait au IV siècle
 Hermogène, saint né en Arménie, martyrisé à Mélitène avec saint Expédit et saint Rufus,  fêté le 19 avril () ;
 Saint Hermogène, martyrisé à Alexandrie avec saint Eugraphe et saint Ménas, fêté le 10 décembre ;
 Hermogène, patriarche de Moscou de 1606 à 1612 ;
 Hermogène, fonctionnaire et général byzantin ().